Kytheros (griechisch Κύθηρος) bezeichnet:

 eine der ersten attischen Trittyen, siehe Kytheros (Trittys)
 einen Nebenfluss des Alpheios in Griechenland, siehe Kytheros (Fluss)
 den mythischen Gründer von Kythera, siehe Kytheros (Sohn des Phoinix)